Dickinson County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Dickinson County (Iowa) – okres státu Iowa
 Dickinson County (Kansas) – okres státu Kansas
 Dickinson County (Michigan) – okres státu Michigan